GDI steht als Abkürzung für:
 Flugplatz Gordil in der Zentralafrikanischen Republik (IATA-Code)
 Gasoline Direct Injection, von Mitsubishi Motors und Hyundai verwendete Bezeichnung für Benzindirekteinspritzung
 Gender Development Index, Index der geschlechtsspezifischen Entwicklung
 Geodateninfrastruktur 
 Gesamtdeutsches Institut, Behörde, unterstellt dem Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen, später für innerdeutsche Beziehungen
 Glow Discharge Ionization, Ionisationsmethode in der Massenspektrometrie
 Gottlieb Duttweiler Institut, Schweizer Denkfabrik und Forschungsinstitut 
 Graphics Device Interface, Grafik-Programmierschnittstelle des Betriebssystems Microsoft Windows

GdI steht als Abkürzung für:
 General der Infanterie, eine militärische Bezeichnung für einen Dienstgrad oder eine Dienststellung

gdi steht als Abkürzung für:
 Gundi (Sprache), Sprache der Baka-Volks, eine Baka (Sprache), nach ISO-639-3-Code

Abkürzung